Аполо Антон Оно (; род. 22 мая 1982 года в Сиэтле, США) — американский конькобежец, выступающий в шорт-треке; двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный и 4-кратный бронзовый призёр Олимпийских игр, 8-кратный чемпион мира. Окончил Университет Колорадо.

Биография 
Аполо Антон Оно родился в семье отца — японца и матери — американки. Его родители развелись сразу после того, как он родился, поэтому свою мать он не видел и не знал, и воспитывался своим отцом Юки, который с раннего возраста поощрял его заниматься спортом в качестве конструктивного выхода для его обильной энергии. Аполо начал плавать в возрасте 8 лет и побил национальный рекорд на 50 м на спине в возрасте 12 лет. Он также катался на роликовых коньках.

Аполо начал заниматься шорт-треком в возрасте 12 лет в 1995 году и уже в 13 лет его приняли в Американский центр Олимпийской подготовки в Лейк-Плэсиде. В 1997 году занял 1-е место на этапе Кубка мира. В том же году в возрасте 14 лет он стал самым молодым национальным чемпионом США и был действующим чемпионом с 2001 по 2009 год, выиграв титул в общей сложности 12 раз. В 1998 году участвовал в Олимпийских играх в Нагано, однако не прошёл дальше квалификационных заездов.

Он стал первым американцем, выигравшим общий титул Кубка мира 2000/2001 годов, причём занял 1-е место в зачёте Кубка мира по всем трём основным дисциплинам (500 метров, 1000 метров и 1500 метров), а также в сезонах 2002/2003 и 2004/2005 годов стал победителем Кубка мира в общем зачёте. На чемпионатах мира по шорт-треку Оно дважды был 2-м в общем зачёте 2001 года в Чонджу и в 2005 в Пекине.

Удача сопутствовала Оно на зимних Олимпийских играх 2002 года он выиграл дистанцию 1500 м и стал 2-м на дистанции 1000 м. Золотая медаль Оно вызвала скандал: в финальном забеге на 1500 м Оно финишировал вторым, однако его соперник кореец Ким Дон Сон был дисквалифицирован за то, что пересек траекторию движения Оно и помешал ему. Многие, особенно в Корее, считали, что Оно инсценировал нарушение Кима; по-видимому, особый накал возмущения в Корее был связан ещё и с тем, что по национальности Оно наполовину японец, а антияпонские настроения в Корее сильны ещё со времен японской оккупации.

Перед чемпионатом мира по шорт-треку 2003 года, проводившемся в Корее, Оно был завален письмами с угрозами смерти и в итоге отказался от участия в чемпионате; в 2005 году Оно все-таки приехал на этап Кубка мира в Сеуле (и выиграл две золотые медали) — в аэропорту его безопасность обеспечивал отряд из 100 полицейских.

На зимней Олимпиаде 2006 года Оно стал чемпионом на дистанции 500 метров и занял 3-е место на дистанции 1000 метров. Кроме того, благодаря прежде всего ему сборная США завоевала бронзовую медаль в эстафете. После Туринских игр он сделал перерыв в соревнованиях. В 2007 году на чемпионате мира в Милане он стал 3-м в общем зачёте многоборья.

На чемпионате мира в Канныне в марте 2008 года Аполо завоевал титулы чемпиона мира на дистанции 500 метров и в общем зачете и на командном чемпионате мира в Харбине выиграл золотую медаль в команде. Через год в Вене помог команде выиграть золотую медаль в эстафете и выиграл бронзу на чемпионате мира среди команд в Херенвене.

На Играх 2010 года в Ванкувере Оно завоевал три медали: серебро на дистанции 1500 метров и бронза на дистанции 1000 метров и в эстафете.

С тех пор, как Аполо Антон Оно заработал свою восьмую медаль на Играх в Ванкувере он участвовал в шоу "Танцы со звездами" в 2012 году. У него были эпизодические роли в нескольких телешоу и роль в телевизионном фильме Syfy "Тасманийские дьяволы". Он пробежал Нью-Йоркский марафон и стал представителем бронхоспазма, вызванного физическими упражнениями, состояния, с которым он был диагностирован в 2000 году. Он работал корреспондентом NBC Sports на Олимпийских играх в Лондоне и в 2013 году стал ведущим игрового шоу сети "Minute to Win It".

Аполо продолжает участвовать в олимпийском движении. Он был спортивным аналитиком NBC на зимних играх в Сочи 2014 и Пхенчхане 2018 годах и является послом Специальных Олимпийских игр и зимних Олимпийских игр. В настоящее время он входит в заявочные комитеты на зимние игры в Солт-Лейк-Сити и летние игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Он также продолжал продвигать себя в мире спорта, выиграв 4 сезон популярного реалити-шоу ABC "Танцы со звездами" и завершив чемпионат мира по триатлону Ironman 2014 года в Гавайях, менее чем за десять часов.

Он провел большую часть прошлого десятилетия, путешествуя по миру и улучшая свои успехи в бизнесе. Основная часть этого времени в Азии была потрачена на изучение различных секторов бизнеса, начиная от добычи и разработки редкоземельных элементов и заканчивая инфраструктурой и программным обеспечением. Он также закончил восьминедельную учебную программу executive education в школе Wharton Университета Пенсильвании вместе с бизнесменами из ведущих мировых компаний.

Результаты на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
   Профиль на сайте isu
 Сайт Аполо Антона Оно 
 Профиль на сайте eurosport.com
 Профиль на сайте teamusa.org 

 

Конькобежцы США
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 22 мая
Персоналии по алфавиту
Конькобежцы по алфавиту
Олимпийские чемпионы по шорт-треку
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по шорт-треку
Шорт-трекисты по алфавиту
Выпускники Колорадского университета в Колорадо-Спрингс